Birte Christoffersen – ex tuffatrice danese naturalizzata svedese
 Chris Christoffersen – ex cestista danese
 Hjalmar Christoffersen – calciatore danese
 Simon Makienok Christoffersen – calciatore danese
 Valdemaro Christoffersen IV Atterdag – re di Danimarca